NUBI er en dansk fodboldklub hjemmehørende i Nørresundby i Vendsyssel og er medlem af DBU Jylland (JBU) under Dansk Boldspil-Union (DBU). 

NUBI er dannet i 1939, som Nr. Uttrup & Bouet Idrætsforening. I 1984 blev navnet ændret fra Nr. Uttrup & Bouet idrætsforening til kun NUBI, som klubben blev omtalt i daglig tale. Fra starten i 1939 var der håndbold, gymnastik og fodbold på programmet. I dag er NUBI udelukkende en fodboldklub. Klubben holder til i eget klubhus ved siden af Nr. Uttrup Skole.

Klubbens hold
Klubbens bedste herresenior-hold spiller i foråret 2017 i DBU Jylland Serie 2. NUBI har også flere lavere rangerede herreseniorhold samt flere hold i Old Boys rækkerne. 

I ungdomsrækkerne er der hold fra U6 til U10.

Spillere med flest kampe 
Opdateret 29. november 2018

Placering for 1. holdet gennem tiderne

Ekstern kilde/henvisning
 NUBIs officielle hjemmeside

Fodboldklubber under DBU Jylland
Sportsklubber i Aalborg